Dit is een lijst van planetoïden 31601-31700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31601) - || 1999 GF || 3 april 1999 || K. Korlević
|-
| (31602) - || 1999 GG || 3 april 1999 || K. Korlević
|-
| (31603) - || 1999 GQ3|| 10 april 1999 || C. W. Juels
|-
| (31604) - || 1999 GH4|| 13 april 1999 || J. M. Roe
|-
| (31605) Braschi || 1999 GM4|| 10 april 1999 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (31606) - || 1999 GX4|| 13 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (31607) - || 1999 GQ5|| 15 april 1999 || T. Kagawa
|-
| (31608) - || 1999 GR5|| 12 april 1999 || J. Broughton
|-
| (31609) - || 1999 GT5|| 15 april 1999 || C. W. Juels
|-
| (31610) - || 1999 GC6|| 14 april 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (31611) - || 1999 GF6|| 13 april 1999 || K. Korlević
|-
| (31612) - || 1999 GG6|| 13 april 1999 || K. Korlević
|-
| (31613) - || 1999 GO8|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (31614) - || 1999 GV10|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (31615) - || 1999 GF16|| 9 april 1999 || LINEAR
|-
| (31616) - || 1999 GM17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31617) - || 1999 GP17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31618) - || 1999 GE18|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31619) - || 1999 GU18|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31620) - || 1999 GB19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31621) - || 1999 GH19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31622) - || 1999 GL19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31623) - || 1999 GK20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31624) - || 1999 GP20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31625) - || 1999 GR20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31626) - || 1999 GV20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31627) - || 1999 GW20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (31628) - || 1999 GG23|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (31629) - || 1999 GK23|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (31630) - || 1999 GN23|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (31631) - || 1999 GL28|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31632) - || 1999 GM28|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31633) - || 1999 GH30|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31634) - || 1999 GG31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31635) - || 1999 GW31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31636) - || 1999 GB32|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31637) - || 1999 GF32|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31638) - || 1999 GL32|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (31639) - || 1999 GC34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (31640) - || 1999 GH34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (31641) - || 1999 GW34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (31642) - || 1999 GX36|| 14 april 1999 || LINEAR
|-
| (31643) - || 1999 GE41|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (31644) - || 1999 GY41|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (31645) - || 1999 GJ42|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (31646) - || 1999 GQ44|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (31647) - || 1999 GY51|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (31648) - || 1999 GL53|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (31649) - || 1999 GL55|| 7 april 1999 || Spacewatch
|-
| (31650) Frýdek-Místek || 1999 HW || 18 april 1999 || P. Pravec
|-
| (31651) - || 1999 HH2|| 19 april 1999 || A. López, R. Pacheco
|-
| (31652) - || 1999 HS2|| 21 april 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31653) - || 1999 HH4|| 16 april 1999 || Spacewatch
|-
| (31654) - || 1999 HJ5|| 17 april 1999 || Spacewatch
|-
| (31655) - || 1999 HG7|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (31656) - || 1999 HL8|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (31657) - || 1999 HN8|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (31658) - || 1999 HU8|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (31659) - || 1999 HT10|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (31660) - || 1999 HY10|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (31661) - || 1999 HJ11|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (31662) - || 1999 HP11|| 19 april 1999 || Spacewatch
|-
| (31663) - || 1999 JG2|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (31664) Randiiwessen || 1999 JR2|| 8 mei 1999 || G. Hug
|-
| (31665) Veblen || 1999 JZ2|| 10 mei 1999 || P. G. Comba
|-
| (31666) - || 1999 JK3|| 8 mei 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31667) - || 1999 JL3|| 8 mei 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31668) - || 1999 JX3|| 6 mei 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (31669) - || 1999 JT6|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31670) - || 1999 JL7|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (31671) Masatoshi || 1999 JY7|| 13 mei 1999 || A. Nakamura
|-
| (31672) - || 1999 JB8|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31673) - || 1999 JZ8|| 7 mei 1999 || CSS
|-
| (31674) - || 1999 JD9|| 7 mei 1999 || CSS
|-
| (31675) - || 1999 JO10|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (31676) - || 1999 JN16|| 15 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (31677) - || 1999 JQ18|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31678) - || 1999 JX18|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31679) - || 1999 JJ19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31680) - || 1999 JK19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31681) - || 1999 JH21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31682) - || 1999 JU21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31683) - || 1999 JJ22|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31684) - || 1999 JS22|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31685) - || 1999 JB25|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31686) - || 1999 JL26|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31687) - || 1999 JP26|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31688) - || 1999 JT27|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31689) - || 1999 JW27|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31690) - || 1999 JK28|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31691) - || 1999 JO30|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31692) - || 1999 JQ31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31693) - || 1999 JC32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31694) - || 1999 JO32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31695) - || 1999 JQ32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31696) - || 1999 JF33|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31697) - || 1999 JG33|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31698) - || 1999 JL33|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31699) - || 1999 JA36|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (31700) - || 1999 JB40|| 10 mei 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten